Fayette Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Fayette Township du comté de Calhoun dans l'Arkansas.
 Fayette Township du comté de Livingston dans l'Illinois.
  du comté de Vigo dans l'Indiana.
 Fayette Township du comté de Linn en Iowa.
 Fayette Township du comté de Decatur en Iowa.
  du comté de Hillsdale dans le Michigan.
  du comté de Lawrence dans l'Ohio.
 Fayette Township du comté de Juniata en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships